

Patronyme 

 Amand-Claude Masson de Saint-Amand (1756-1835), personnalité politique française ; 
 Amand-Narcisse Masson de Saint-Amand (1794-1832), son fils, historien français ;
 Alphée Saint-Amand (1903-1983), personnalité politique québécoise ;
 Olivier Saint-Amand (1967-), personnalité politique belge ;
 Mario Saint-Amand (1968-), acteur québécois.

Pseudonyme 

 Saint-Amand (1797-1885), dramaturge français.

Toponyme

Belgique 
 Saint-Amand, commune belge de la province d’Anvers ;
 Saint-Amand, village belge du Hainaut ;

Canada 
 Rivière Saint-Amand, cours d'eau québécois d'Abitibi-Témiscamingue ;

France 
Par ordre alphabétique de département :
 Neuville-Saint-Amand, commune française de l'Aisne ;
 Saint-Amand-Montrond, commune française du Cher ;

Creuse 
 Saint-Amand, commune française de la Creuse ;
 Saint-Amand-Jartoudeix, commune française de la Creuse ;

Dordogne 
 Saint-Amand-de-Belvès, ancienne commune française de Dordogne ;
 Saint-Amand-de-Coly, commune française de Dordogne ;
 Saint-Amand-de-Vergt, commune française de la Dordogne ;

 Saint-Amand-des-Hautes-Terres, ancienne commune française de l'Eure ;

Loir-et-Cher 
 Saint-Amand-de-Vendôme, ancienne commune française du Loir-et-Cher ;
 Saint-Amand-Longpré, commune française du Loir-et-Cher ;

Manche 
 Saint-Amand, ancienne commune française de la Manche ;
 Saint-Amand-Villages, commune française de la Manche ;

 Saint-Amand-sur-Fion, commune française de la Marne ;
 Saint-Amand-sur-Ornain, commune française de la Meuse ;
 Saint-Amand-en-Puisaye, commune française de la Nièvre ;

Nord 
 Bruille-Saint-Amand, commune française du Nord ;
 Lieu-Saint-Amand, commune française du Nord ;
 Saint-Amand-les-Eaux, commune française du Nord ;
 Thun-Saint-Amand, commune française du Nord.

 Saint-Amand, commune française du Pas-de-Calais ;
 Saint-Amand-sur-Sèvre, commune française des Deux-Sèvres ;

Haute-Vienne 
 Saint-Amand-le-Petit, commune française de Haute-Vienne ;
 Saint-Amand-Magnazeix, commune française de Haute-Vienne ;

Autres 

 Brasserie de Saint-Amand, site de fabrication de bière français ;
 Société des Eaux Minérales Saint-Amand, entreprise française de commercialisation d'eau en bouteille.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France